Грачо́в — російське прізвище.

Чоловіки 

 Грачов Анатолій Дмитрович (1937—2005) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист Російської Федерації (1998).
 Грачов Віктор Олександрович ( 1956) — український радянський футболіст, майстер спорту СРСР.
 Грачов Дмитро (актор) — актор («ЛОпуХИ»).
 Грачов Дмитро (режисер) — режисер («Обчислювач»).
 Грачов Дмитро Владиславович — російський сценарист («Чартер» та ін.)
 Грачов Дмитро Олегович ( 1983) — український лучник, призер Олімпійських ігор.
 Грачов Костянтин Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Грачов Максим Валентинович (1986—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грачов Микола Васильович (1905—1989) — український кінорежисер, драматург.
 Грачов Олег Валерійович ( 1923) — український живописець.
 Грачов Олег Олексійович ( 1950) — український політик, КПУ.
 Грачов Олексій Георгійович (1977—2014) — полковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грачов Олексій Сергійович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грачов Олександр Григорович (1949) — російський дипломат.
 Грачов Павло Сергійович ( 1948) — російський державний і військовий діяч, Герой Радянського Союзу.
 Грачов Сергій Валерійович (1973—2014) — рядовий МВС України, учасник російсько-української війни.
 Грачов Юрій Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грачов Юрій Олександрович (1975—2014) — старший лейтенант запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки 
 Грачова Алла Василівна — українська архітекторка, лауреат Шевченківської премії.
 Грачова Алла Олексіївна — заслужена діячка мистецтв України.
 Грачова Надія Олександрівна — радянська і російська артистка балету. Народна артистка Росії (1996).
 Грачова Тетяна Олександрівна — російська волейболістка. Заслужений майстер спорту Росії.

Примітки 

Російські прізвища